Пашко Васа (; 30 июня 1825, Шкодер, Османская империя — 29 июня 1892, Бейрут) — албанский ,  и . Государственный деятель Османской империи. Революционер. Один из видных деятелей албанского национального возрождения конца XIX века.

Биография 
Албанец-католик. В 1842—1847 годах работал секретарём британского консульства в Шкодере. Выучил несколько иностранных языков: английский, итальянский, французский, турецкий, сербский и греческий. Позже в своей карьере также говорил по-арабски.

В 1847 году отправился в Италию, где принял участие в революционных событиях Весны народов в Болонье. Письма Васы, сохранившиеся с этого периода, выражают его республиканские и антиклерикальные взгляды. В мае 1849 года участвовал в антиавстрийском восстании в Венеции, сражался в битве при Маргере (Венеция). После подавления восстания, бежал в Анкону, откуда как османский подданный был выслан в Стамбул. Переживания во время Революции 1848—1849 годов в Италии описал в своём труде «La mia prigionia, Episodio storico dell’assedio di Venezia», опубликованном в Стамбуле в 1850 году на итальянском языке.

В Стамбуле, в начале жил в бедности и лишениях, позже получил должность в Министерстве иностранных дел, был на некоторое время направлен в посольство Османской империи в Лондон. Позже служил на различных руководящих постах Высокой Порты.

С 1863 года был секретарём и переводчиком Ахмеда Джевдета-паши. В 1879 года получил титул Паши.

В декабре 1877 года участвовал в создании Центрального комитета по защите албанских прав, ставшего основой будущей Призренской лиги, которая стала первой государственной институцией современной Албании.

Васа как член Комитета по защите албанских прав был назначен вместе с Сами Фрашери, Яни Врето и Хасаном Тахсини в группу по созданию албанского алфавита, который в марте 1879 года была утверждена как 36-буквенный алфавит Фрашери, состоящий в основном из латинских букв. Васа опубликовал 16-страничную брошюру «Применение латинского алфавита в албанском языке» («L’alphabet Latin appliqué à la langue albanaise», Константинополь, 1878).

С 1882 года до смерти указом султана Абдул-Хамида II был назначен руководителем мутасаррифата Горного Ливана.

Автор трактата «Правда об Албании и албанцах» (1879), романа «Барда Темаль, сцены из албанской жизни» (1890), патриотической поэмы «О, моя Албания!».

Избранная библиография 
 Rose e spine (1873)
 Études Sur L’Albanie Et Les Albanais (Константинополь, 1879)
 Grammaire albanaise à l’usage de ceux qui désirent apprendre cette langue sans l’aide d’un maître, (Лондон, 1887)
 L’alphabet Latin appliqué à la langue albanaise, (Константинополь, 1878)
 Bosnie et Hercegovine pendant la mission de Djevdet Effendi, (Константинополь, 1865)
 La vérité sur l’Albanie et les Albanais, (Париж, 1879)
 Esquisse historique sur le Monténégro d’après les traditions de l’Albanie, (Константинополь, 1872)
 O moj Shqypni] (1880)
 Barda de Témal, (Париж, 1890)

Примечания

Ссылки 
 190 vjet Pashko Vasa, Labirinthet e jetës së një patrioti të madh
 Пашко Васа

Националисты Албании
Албанские писатели
Албанские поэты
Революционеры Албании
мемуаристы